Georg Hoppenstedt ist der Name von

* Georg Ernst Friedrich Hoppenstedt (Georg Hoppenstedt; 1779–1858; Bruder von Karl Hoppenstedt), deutscher Verwaltungsjurist und Staatsmann sowie Stadtdirektor von Hannover
 Georg Ludwig von Hoppenstedt (Georg Hoppenstedt; 1830–1894), deutscher Landwirt und in den Adelsstand erhobener Landesökonomierat